Безуд (рос. Безуд) — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Ліва притока Ужа, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 8,31 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,37  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,13 . Річка формується багатьма безіменним струмками та практично повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок на південно-східній околиці села Великого Яблунця. Тече переважно на південний схід і на південній околиці Рясного впадає у річку Уж, праву притоку Прип'яті.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Неділище.

Цікавий факт 
 Біля витоку річки проходить залізнична станція, а на лівому березі на відстані приблизно 3,69 км розташована станція Яблунець.

 Неподалік від села Рясного річку перетинає автошлях .

Примітки

Посилання 

 
 Словник гідронімів України – К.: Наукова думка, 1979. – С. 38

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Ємільчинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці